Hey You (canção de Madonna)
Hey You (canção de Pink Floyd)
Ou ainda:
Hey You, Pikachu!

Desambiguação